Babá (1934−2010) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji pomocnika
 Babá (1938−2000) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji napastnika
 Babá (ur. 1944) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji napastnika